San Lucas ist der Name folgender Municipios:

in Bolivien:
Municipio San Lucas (Bolivien) im Departamento Chuquisaca

in Mexiko:
Municipio San Lucas (Chiapas) im Bundesstaat Chiapas
Municipio San Lucas (Michoacán) im Bundesstaat Michoacán
Municipio San Lucas Camotlán im Bundesstaat Oaxaca
Municipio San Lucas Ojitlán im Bundesstaat Oaxaca
Municipio San Lucas Quiaviní im Bundesstaat Oaxaca
Municipio San Lucas Zoquiapam im Bundesstaat Oaxaca
Municipio San Lucas Tecopilco im Bundesstaat Tlaxcala